Skyscraper (anglické označení pro mrakodrap) může být:

 Skyscraper (film, 1928) – americký film z roku 1928
 Skyscraper (film, 1960) – americký film z roku 1960
 Skyscraper (album) – album zpěváka Davida Lee Rotha z roku 1988
 Skyscraper (skupina) – britská hudební skupina aktivní v letech 1992 až 1997
 Skyscraper (píseň) – píseň zpěvačky Demi Lovato z alba Unbroken
Skyscraper (banner) – standardizovaný formát reklamního banneru o velikosti 120x600 nebo 160x600 bodů